Buna puede referirse a los siguientes términos o lugares:

Biología
Fagus Crenata, un árbol caducifolio proveniente de Japón,
Mbuna, el nombre utilizado por los pobladores de los alrededores del Lago Malawi para referirse a los peces cíclidos que habitan allí,

Lugares y accidentes geográficos
Río Buna, un río menor en Bosnia-Herzegovina,
Buna, Bosnia-Herzegovina, una aldea en Bosnia-Herzegovina en las riberas de dicho río,
Buna, Papúa Nueva Guinea, una aldea costera de Papúa Nueva Guinea y lugar de una invasión y posterior batalla durante la Campaña de Nueva Guinea en la Segunda Guerra Mundial,
Bahía de Buna, bahía donde se encuentra dicha localidad en Papúa Nueva Guinea.

Otros
 Buna es un sistema de pagos internacional y multimoneda fundado por el fondo monetario árabe (AMF) en 2018.